Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice dle čtvrtletního zjišťování Českého statistického úřadu. Kromě průměrné mzdy všech zaměstnanců (přepočtených na plně zaměstnané) jsou uvedeny průměrné mzdy v podnikatelské a nepodnikatelské sféře (poměr počtů zaměstnanců ve sférách je přibližně 4,6 : 1). Obě sféry byly vymezeny na základě metodiky sestavování národních účtů ESA1995. Hodnoty uvedené ve sloupcích rozdíl vyjadřují mezičtvrtletní rozdíl průměrné mzdy uvedené v předcházejícím sloupci (např. rozdíl mezi průměrnou mzdou v červnu a v březnu téhož roku), červeně jsou vyznačeny poklesy.

Historie 
V roce 1989 byl průměrný plat 3 170 Kč.

Odkazy

Poznámky

Literatura 
 Zdroj dat: Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle sfér hospodářství, ukazatel přepočtené osoby, kumulace čtvrtletí, Český statistický úřad

Reference 

Práce
Ekonomika Česka